Такуэлл ( или Thackwell) — фамилия:

 Такуэлл, Барри (, 1931—2020) — австралийский валторнист и дирижёр.
 Такуэлл, Майк (, род. 1961) — новозеландский автогонщик.
 Такуэлл-Смит, Зои — австралийская актриса.